Het seizoen 2011/2012 was het ??ste seizoen van AC Milan in het Italiaanse voetbal en het 78ste in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. Onder leiding van trainer-coach Massimiliano Allegri, bezig aan zijn tweede seizoen in Milaan, eindigde de titelverdediger op de tweede plaats in de eindrangschikking. Dat betekende de achttiende landstitel uit de clubgeschiedenis en de eerste sinds 2004. In de UEFA Champions League verloren de Rossoneri in de kwartfinales van Barcelona.

Supercoppa

Wedstrijd

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2011/12 onder leiding van trainer-coach Massimiliano Allegri als tweede eindigden in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

UEFA Champions League

Wedstrijden

2012
Milan